Bathory eller Báthory kan syfta på:

 Báthory – en ungersk/transsylvansk aristokratfamilj
 Elizabeth Bathory (1560–1614), en ökänd mördare och sadist
 Bathory (musikgrupp) – ett svenskt black/viking metal-band från Stockholm
 Bathory (musikalbum) – Bathorys första album 1984